

Чесапік — місто, штат Західна Вірджинія
 Чесапік — місто, штат Вірджинія
 Чесапік — селище, штат Міссурі
 Чесапік — селище, штат Огайо